XXX Европско првенство у атлетици у дворани 2009.одржано је у Торину, Италија, од 6. до 8. марта 2009. у организацији Европске атлетске асоцијације ЕАА.

Првенство је одржано у мулти-спортској дворани 	-{Oval Lingotto}-, која је изграђена за време Зимских олимпијских игара 2006., капацитета 6.600 гледалаца.

На првенству су учествовала 562 атлетичара (314 мушкараца и 248 жена) из 45 земаља чланица ЕАА. Такмичило се у 26 дисциплина (13 мушких и 13 женских).

Земље учеснице 

  Албанија (2/1)
  Аустрија (6/1)
  Азербејџан (1/-)
  Белгија (3/3)
  Белорусија (4/11)
  Босна и Херцеговина (2/-)
  Бугарска(6/2)
  Грузија (1/-)
  Гибралтар (1/-)
  Грчка (3/4)
  Данска (10/3)
  Естонија (5/8)
  Израел (4/3)
 { Ирска (3/16)
  Италија (24/16)
  Јерменија (1/1)
  Кипар (3/1)
  Летонија (2/3)
  Литванија (4/6)
  Мађарска(6/1)
  Македонија (-/1)
  Малта (-/1)
  Молдавија (2/-)
  Монако (1/-)
  Немачка (25/15)
  Норвешка (-/6)
  Пољска (18/6)
  Португалија (5/7)
  Румунија (4/11)
  Русија (27/30)
  Сан Марино} (1/1)
  Словачка (8/2)
  Словенија (3/5)
  Србија (2/4)
  Турска (5/7)
  Уједињено Краљевство (22/14)
  Украјина (13/6)
  Финска (11/3)
  Француска (25/12)
  Холандија (8/6)
  Хрватска (2/1)
  Чешка (7/7)
  Швајцарска (1/3)
  Шведска (9/4)
  Шпанија (24/15)

Издвајамо 
 Русија је доминирала на Европском првенству 2009. освојивши укупно 10 златних медаља, од којих су осам освојиле жене.
 Британац Двејн Чејмберс у полуфиналној трци на 60 метара у дворани поставио је нови европски рекорд у времену до 6,42. Претходни рекорд (6,45) је постигнут од стране Француза Роналда Поњона 13. фебруар 2005, у Карлсруеу.
 Резултатм 8,71 у скоку удаљ Немац Себастијан Бајер поставио је нови европски рекорд за 15 цм бољи од 6,56 који је постигао Шпанац Јаго Ламела 1999. у Маебашију..

Резултати по дисциплимана

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2009. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати ЕП у дворани 2009.

Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Италији
Спорт у Торину